Ren Hang (footballeur)
 Ren Hang (photographe) (1987-2017)